Långklubbsteklar (Signiphoridae) är en familj av steklar som beskrevs av Howard 1894. Enligt Catalogue of Life ingår långklubbsteklar i överfamiljen glanssteklar, ordningen steklar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen steklar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Signiphoridae 67 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Glanssteklar